Niesel bezeichnet 

 Nieselregen

Niesel ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Niesel-Lessenthin (1879–1953), schlesische Publizistin
 Hans-Joachim Niesel (* 1938), deutscher Historiker
 Jutta Blumenau-Niesel (* 1937), deutsche Musikpädagogin
 Peter Niesel († 2015), deutscher Mediziner
 Richard Niesel (* 1935), deutscher Motocross-Rennfahrer
 Wilhelm Niesel (1903–1988), deutscher evangelischer Theologe 

Siehe auch:

 Niessel
 Niessl